

Geografia 
 Arredondo – comune spagnolo nella comunità autonoma della Cantabria
 San Antonio de Arredondo – comune argentino in provincia di Córdoba

Persone 
 Carlos Arredondo – ex calciatore argentino
 Lisbet Arredondo – pallavolista cubana
 Juan Arredondo – cestista e allenatore di pallacanestro cileno
 Julián Arredondo – ex ciclista su strada colombiano
 Manuel Arredondo y Pelegrín – militare, magistrato, ed amministratore coloniale spagnolo in Perù ed Ecuador
 Maria Arredondo – cantante pop norvegese